Kirkcaldy steht für:

 Kirkcaldy, eine schottische Stadt
 Kirkcaldy (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Kirkcaldy (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das Britische Parlament

Kirkcaldy ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:von:

 Lisenka Kirkcaldy (* 1987), deutsch-französische Sängerin und Schauspielerin schottischer Herkunft 
 William Kirkcaldy of Grange (1520–1573), schottischer Feldherr und Politiker

Siehe auch:

Kirkaldy